Vihula (gemeente), een vroegere gemeente in Estland
Vihula (plaats), een plaats in de gemeente Haljala, Estland